Szent Fülöp (? – 80 k.) a 12 apostol egyike, András és Péter apostolok földije.
 Néri Szent Fülöp 16. századi itáliai dominikánus szerzetes, csellengő gyermekek patrónusa, az Oratoriánus-rend alapítója.